Spojení písmene M a číslice 602 může mít různé významy:

 Walter M602 –  československý turbovrtulový letecký motor
 Manažer M602